Thyoné, autre nom de Sémélé, divinité grecque
 Thyoné, satellite de Jupiter